

Patronyme 

 Nikolaï  Dobrolioubov (1836-1861), critique littéraire en Russie.
 Alexandre Mikhaïlovitch Dobrolioubov (1876-1945), poète symboliste russe.